OPRF ist eine Abkürzung für:

Gesellschaftliche Kammer Russlands ()
Oak Park and River Forest High School, siehe unter Oak Park (Illinois)

Abkürzung